Das Abierto Mexicano Telcel 2006 war ein Tennisturnier, welches vom 21. bis 27. Februar bis 5. März 2006 in Acapulco stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Dubai die Dubai Tennis Championships und in Scottsdale die Tennis Channel Open gespielt. Erstere gehörten genau wie das Abierto Mexicano de Tenis Pegaso zur Kategorie der ATP International Series Gold, während das Turnier in Las Vegas nur zur International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Rafael Nadal, der in diesem Jahr nicht erneut am Turnier teilnahm. Der Argentinier Juan Ignacio Chela blieb als Setzlistensiebter als letzter Gesetzter im Finale übrig, verlor dort aber gegen den Peruaner Luis Horna, der ihn dort in zwei Sätzen schlug. in Er gewann damit den ersten Titel der Saison sowie auch insgesamt in seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, David Ferrer und Santiago Ventura, nahmen in diesem Jahr nicht am Turnier teil. Mit den Tschechen František Čermák und Leoš Friedl setzten sich die Setzlistenersten durch. Sie schlugen im Finale die Italiener Potito Starace und Filippo Volandri. Es war ihr elfter gemeinsamer Titel. Für Čermák war es der 12. Titel der Karriere, für Friedl der 13.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 665.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 690.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage  (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage  (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Acapulco